La 3. Liga 2010-2011 è stata la terza edizione della 3. Liga, la terza serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con la promozione in 2. Bundesliga dell', che ha vinto il campionato, e dell'; è inoltre stato promosso l'Ingolstadt, che ha vinto il play-off contro l'Osnabrück, terzultima in 2. Bundesliga. La stagione è cominciata nel week-end del 23 luglio 2010 per terminare con l'ultima partita disputata il 14 maggio 2011. La pausa invernale ha avuto luogo tra il 18 dicembre 2010 e il 29 gennaio 2011.

Capocannonieri del torneo sono stati Domi Kumbela dell'Eintracht Braunschweig e Patrick Mayer dell'Heidenheim, entrambi con 19 gol.

Squadre 
Come nell'anno precedente, il campionato comprende le squadre piazzate tra la quarta e la diciassettesima posizione nella stagione precedente, le 2 peggiori squadre della 2. Fußball-Bundesliga 2009-2010, la perdente dello spareggio-retrocessione tra la sedicesima in 2. Bundesliga e la terza della 3. Liga e i campioni delle tre divisioni della Regionalliga 2009-2010.

I campioni della stagione precedente, VfL Osnabrück, e i secondi classificati, Erzgebirge Aue sono stati promossi in 2. Bundesliga. Sono stati sostituiti dal Coblenza e dal Rot Weiss Ahlen, finiti rispettivamente diciassettesimi e diciottesimi nella 2. Bundesliga 2009-10.

Borussia Dortmund II, Holstein Kiel e WWuppertal sono retrocesse. Sono state sostituite dalle tre vincenti delle divisioni della Regionalliga 2009-10, Babelsberg, Saarbrücken e VfR Aalen.

Un ulteriore posto era disponibile attraverso i play-off retrocessione/promozione, preso dalla 16 classificata classifica in 2. Bundesliga, l'Hansa Rostock, dopo aver perso contro l'Ingolstadt.

Classifica 

1Il Coblenza ha ritirato volontariamente la propria partecipazione a causa di un budget non adeguato per la stagione.2Al Rot-Weiss Ahlen sono stati sottratti 3 punti.3Il Rot-Weiss Ahlen è stato accusato di insolvenza e relegato in ultima posizione. Successivamente, il club ha annunciato che partecipera alla Nordrhein-Westfalen-Liga, campionato di quinto livello.

Play-off promozione

Verdetti
  ,  e  promossi in 2. Fußball-Bundesliga 2011-2012.
  ,  e  retrocesse in Fußball-Regionalliga

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2010-2011
 2. Fußball-Bundesliga 2010-2011
 DFB-Pokal 2010-2011

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
2010